Glassheart () — третий студийный альбом британской певицы Леоны Льюис, выпущенный 12 октября 2012 года.

Об альбоме 
Леона Льюис приступила к работе над новым альбомом после завершения турне Labyrinth tour. Изначально он должен был выйти в ноябре 2011 года, но релиз был отложен на 2012 год. В работе над диском приняли участие Клод Келли, Райан Теддер, Дэвид Гетта,, Ne-Yo. Весной 2011 года певица заявила, что она намерена создать нечто новое, непривычное для своего репертуара и описала альбом как «более прогрессивный», «более электронный», «более тёмный». В июне 2011 она охарактеризовала его «энергичным, глубоким, [и] уникальным», добавив, что на альбом оказало влияние творчество Трэйси Чэпмен и Tears for Fears.

Синглы 
Первым синглом с альбома стала танцевальная композиция «Collide». Сингл вышел в сентябре 2011 года. Песня спровоцировала скандал, поскольку шведский музыкант Avicii заявил, что в ней использована его композиция 2010 года «Penguin». Он подал иск в британский суд, в результате чего было решено перезапустить сингл как дуэт двух исполнителей. В выпуске журнала Billboard от 9 августа 2011 «Collide» была названа лучшим танцевальным дебютом. Позже песня возглавила хит-парад Hot Dance Club Songs.

Track listing

Примечания 

Альбомы Леоны Льюис
Альбомы, спродюсированные Райаном Теддером
Альбомы Syco Music